Рудни́чная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Рудничная улица — улица в Липецке (Сырский).
 Рудничная улица — улица в Нижнем Новгороде.

Украина 
 Рудничная улица — улица в Днепре.
 Рудничная улица — улица в Кривом Роге.
 Рудничная улица — улица в Харькове.